Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1969 de l’US Open de tennis qui est disputé du 28 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Marty Riessen battent Françoise Dürr et Dennis Ralston en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
13 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1969
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969
Sport en septembre 1969